Hjälmared peut faire référence à :

Hjälmared (Kungsbacka), 
Hjälmared (Alingsås).